Сарнавський Богдан Ігорович (*1995) — український футболіст, воротар.
 Сарнавський Євгеній Вікторович (1989—2017) — капітан Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Сарнавський Євген Миколайович — старший прапорщик ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Сарнавський Ігор Григорович (*1968) — колишній український футболіст, захисник.

Примітки 

Прізвища